El Fuerte kan syfta på:

Geografi

Bolivia 
 Fuerte de Samaipata, antik stad i Inkariket

Mexiko 

 El Fuerte de Montes Claros, ort, Sinaloa, 
 El Fuerte (kommun), Sinaloa, 
 El Fuerte, Morelos, ort, Totolapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar